Locke & Key ist der Titel von:

 Locke & Key (Comic), Comicbuchreihe von Joe Hill von 2008 bis 2013
 Locke & Key (Fernsehserie), Fernsehserie auf Netflix von 2020